Libu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Libu (köping), Guangxi, 
 Libu, Guangdong Sheng, ort, 
 Libu, Hubei Sheng, ort, 

Robotskapade Kinaförgreningar